Four Sons (Les Quatre fils) est le titre original du film de John Ford sorti en 1928.
 Four Sons est un film d'Archie Mayo sorti en 1940, remake du film ci-dessus.